William H. Daniels (1901-1970) – amerykański operator filmowy, laureat Oscara
 William Daniels (ur. 1927) – aktor amerykański